Antonio Millán puede referirse a:

 Antonio Millán Díaz (1947-1976) torero español.
 Antonio Millán (1753-1830) autor de la traza del pueblo de San José de Flores.